Брю́кнер () — німецькомовне прізвище.
 Александер Брюкнер (; 1856—1939) — польський філолог та історик культури, професор Берлінського університету, член багатьох академій.
 Вільгельм Брюкнер (; 1884—1954) — німецький офіцер, обергруппенфюрер СА, оберст вермахту.
 Гельмут Брюкнер (; 1896—1951) — партійний діяч НСДАП, гауляйтер Сілезії (1925—1934), групенфюрер СА.
 Еріх фон Брюкнер (1896—1949) — німецький офіцер, оберст вермахту.
 Карел Брюкнер (;  1939) — колишній чехословацький футболіст, по завершенні ігрової кар'єри — чехословацький та чеський тренер.
  (;  1948) — французький письменник.

Див. також 
 Брікнер

Примітки